Kabinett Barrow steht für:

 Kabinett Adama Barrow, gambisches Kabinett von Adama Barrow (ab 2017)
 Kabinett Dean Barrow, belizisches Kabinett von Dean Barrow (ab 2008)